Duchess peut désigner plusieurs choses :

 Duchess, un village du comté de Newell au Canada ;
 Duchess, une chanson du groupe The Stranglers extraite de l'album The Raven sorti en 1979 ;
 Duchess, une chanson du groupe Genesis extraite de l'album Duke sorti en 1980 ; 
 The Duchess, un film franco-italo-britannique sorti en 2008 ;
 Duchess of Atholl, un paquebot lancé en 1927 ;
 Duchess Says, un groupe de musique électro-rock alternatif canadien.

 Beechcraft Duchess, un avion léger bimoteur.